Imru ist der Name folgender Personen:

 Imru Haile Selassie (1892–1980), äthiopischer Politiker
 Mikael Imru (1929–2008), äthiopischer Politiker, Ministerpräsident von Äthiopien